Sulmo (Laci), ciutat del Laci
 Sulmo (pelignes), ciutat dels pelignes